Юрмыс — название географических объектов в Свердловской области России.

Деревня
 Юрмыс — деревня в Шалинском районе.

Реки
 Юрмыс — река в Нижнесергинском районе, приток Пута.
 Юрмыс — река в Шалинском районе, приток Вогулки.